Odón hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Odón (Teruel), localidad española.
 Villaviciosa de Odón, localidad española.

Personas
 Odón (obispo), de Oviedo en el siglo XIV;
 Odón de Bayeux, obispo francés y primer conde de Kent;
 Odón de Cluny, santo francés;
 Odón de Chantillon, Papa de la iglesia católica bajo el nombre Urbano II;
 Eudes de Francia (Odón de Francia), rey de Francia Occidental;
 Eudes de Sully (Odón de Sully), eclesiástico francés;
 Odón el Grande, duque de Aquitania entre el 700 y el 735;
 Odón de Tolosa, conde de Tolosa (872-919);
 Odón I de Blois  (950 – 996), conde palatino de Blois;
 Odón II de Blois (983 – 1037), hijo y sucesor del anterior.

Nombres masculinos